Kamelbuckel steht für:
 eine Kombination von drei Bodenwellen auf der Skipiste Saslong im Südtiroler Gröden, siehe Saslong #Streckenführung
 Kamelbuckel (Antarktika), dreigipfliger Berg in der Vinten-Johannsenegga im ostantarktischen Königin-Maud-Land